Jorgisbell Álvarez Hernández, noto anche come Alexi Bell Caballero – lottatore cubano
 Kevin Javier Álvarez Hernández – calciatore honduregno
 Luis Hernán Álvarez Hernández – calciatore cileno